Huste ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Huste (1943–2016), US-amerikanische Fernsehköchin und Kochbuchautorin deutscher Herkunft
 Falk Huste (* 1971), deutscher Boxer
 Kay Huste (* 1974), deutscher Boxer